Старая Переладова — упраздненная деревня в Коркинском сельском поселении Упоровского района Тюменской области. Располагалась на правом берегу реки Тобола. Расстояние до села Коркино 12 км, села Суерка 14 км.

Историческая справка 
По переписи Тобольского уезда 1710 года деревни еще не было. В 1749 году по приказу правительства производилась перепись пограничных поселений, выяснялась численность в них мужчин от 16 до 50 лет и наличие у них оружия. По имеющимся документам Ялуторовского дистрикта Суерского острога, деревня Старая Переладова в 1749 году уже существовала. 
Братья Переладовы Алексей Максимович и Тимофей Максимович из деревни Новая Шадрина основали
деревню Старую Переладову в 1730-е годы. Они же в 1770-е годы основали и деревню Новую Переладову.
 В 1912 году в деревне было шесть ветряных мельниц. В 1929 году организован колхоз «Путь Ленина».
 В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 36 человек из них 14 человек не вернулись домой.
 В 1973 году деревня исключена из списка населенных пунктов Упоровского района.
 Административно-территориальное деление
 С 1749 года относилась к Суерскому острогу, с 1795 входила в состав Поляковской волости, с 1884 — Коркинской волости, с 1919 — Коркинского сельсовета, с 1924 -Одинского сельсовета, с 1954 -Коркинского сельсовета.

Население

Церковь 
Деревня Старая Переладова относилась к приходу Богородице-Казанской церкви села Коркино. С 1899 года к приходу Модестовской церкви села Старая Шадрина.

Образование 
Земская школа в Старой Переладовой учреждена в 1911 году. В 1911 году в ней обучалось 22 мальчика, 19 девочек, всего 41 ученик; 1915 г. — 20 мальчиков, 8 девочек, всего 28 учеников. В начале 1920-х годов открыта начальная школа, в 1924 году заведующей была Анастасия Васильевна Тимофеева.

Транспорт 
Просёлочная дорога Боровушка- Старая Переладова по берегу Тобола.

Литература 
 Арендоренко М. П. Коркинские деревни. Книга 4. Тюмень: Экспресс, 2019. −303 с.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Упоровского района